Georg Rudolph Wolther Kymmell (1745-1814), schulte en maire
Georg Rudolph Wolter Kymmell (1818-1887), een Nederlandse ambtenaar, politicus en rijksarchivaris, of
Georg Rudolph Wolter Kymmell (1930), een Nederlandse burgemeester.